Ruské příjmení Zacharov () má více nositelů: 
 Ilja Zacharov (* 1991) – ruský skokan do vody, olympijský vítěz 
 Matvěj Vasiljevič Zacharov (1898–1972) – sovětský maršál
 Nikolaj Nikolajevič Zacharov (* 1953) – sovětský a ruský horolezec
 Nikolaj Zacharov (* 1957) – sovětský vzpěrač
 Pjotr Zacharovič Zacharov-Čečeněc (1816–1846) – ruský malíř-portrétista
 Ruslan Zacharov – ruský rychlobruslař, olympijský vítěz ve štafetě short tracku
 Vitalij Zacharov (* 1967) – běloruský šermíř
 Vladimir Zacharov (* 1972) – ukrajinský sportovní lezec a mistr světa v lezení na rychlost

ženy
 Anastasija Zacharovová (* 2002) – ruská tenistka
 Margarita Zacharovová (* 1995) – ukrajinská sportovní lezkyně
 Marija Zacharovová (* 1975) – ruská diplomatka
 Olga Zacharovová – ukrajinská sportovní lezkyně, mistryně světa v lezení na rychlost
 Stella Zacharovová – sovětská gymnastka, olympijská vítězka
 Světlana Zacharovová (* 1979) – ruská baletka

Podobné příjmení 
 Zachar

Ruská příjmení